Приапат (Аршак IV) — царь Парфии, правил приблизительно в 191 — 176 годах до н. э. Из династии Аршакидов, преемник и, возможно, сын Артабана I. Как и его предшественники, вступив на престол, принял тронное имя Аршак (IV). Имя Приапата было дано ему, несомненно, в честь Фриапита — мифического потомка Аршакидов, которого упоминает Арриан, поэтому часто Приапата также называют Фриапитом. Приапата, как царя парфян упоминает Юстин:

«Третьим парфянским царём был Приапатий, но и он назывался Арсаком. Ибо, как было выше сказано, парфяне всех своих царей называли этим именем, как римляне называют [своих императоров] Цезарями и Августами. Приапатий умер, пробыв царём пятнадцать лет, и оставил двух сыновей — Митридата и Фраата».

Имя Приапата известно также из двух остраконов найденных археологами. Один из них, происходящий из Нисы и помеченный 157 годом аршакидской эры (91/90 год до н. э.), содержит фразу «Царь Аршак, внук Приапата, сына племянника Аршака». На основании этого высказывания делается вывод, что Приапат являлся внуком брата Аршака I Тиридата I (Аршака II) и сыном Артабана I (Аршака III). Однако эта генеалогия принимается не всеми историками. В другом плохо сохранившемся остраконе датированном 180 годом аршакидской эры (68/67 год до н. э.), кажется сказано, что Аршак был потомком Приапата. Такое почтительное упоминание царя спустя 100 лет после его жизни, говорит о нём, что он был очень значимым царём, о котором сохранилась благодарная память у последующих поколений парфян. Причины такого благоговения перед Приапатом не известны (источники ничего не сообщают), но о них можно догадаться. Дело в том, что селевкидский царь Антиох III Великий, в зависимости от которого находилась Парфия, потерпел поражение от римлян в битве при Магнезии в 190 году до н. э., после чего Сирийское царство стало быстро слабеть. Приапат немедленно объявил о своей независимости и начал завоевания в соседней с Парфией Мидии (здесь он, по-видимому, завладел греческой колонией Апамеей). На монетах, приписываемых этому царю, впервые появился и стал постоянным греческий титул BAΣΙΛΕΩΣ (Царь), а также был добавлен титул ΜΕΓΑΛΟΥ (Великий), что также говорит о независимости Парфянского царства от государства Селевкидов.

Имя Фриапатия упоминается в найденных в середине XX века парфянских документах из Нисы в связи с виноградником, посвящённым, может быть, заупокойному культу этого царя.

Как утверждает Юстин, Приапат правил 15 лет и был отцом двух парфянских царей — Фраата I и Митридата I.

Ссылки 
 Phriapatius (c. 191—176 B.C.)

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии II века до н. э.
Парфянские цари
Арсакиды